Бембридж () — деревня на восточном побережье острова Уайт. Население — 3 567 человек.

География 
Расположена у крайней восточной точки острова Уайт. Ближайшие населённые пункты — деревня Сент-Хеленс в двух километрах к северо-западу, город Брейдинг в четырёх километрах к западу, города Сандаун и Шанклин в семи километрах к юго-западу.

История 

Деревню Бембридж с городом Брейдингом в период с 1882 по 1953 год соединяла железная дорога.

Экономика 
В юго-западной части деревни расположен аэропорт «Бембридж». На его территории находятся офисные помещения и производственные мощности авиастроительной компании «Britten-Norman». В 1970-х здесь производили лёгкий самолёт «Britten-Norman Islander».

Через деревню проходит регулярный маршрут № 8 (Ньюпорт — Сандаун — Бембридж — Сент-Хеленс — Райд) компании «Southern Vectis».

Относится к почтовому району Портсмута, которому соответствует код «PO».

Политика и власть 
При выборах в парламент Бембридж входит в избирательный округ «Остров Уайт».

В деревне находится пожарная станция «A05-Bembridge» пожарно-спасательной службы острова Уайт.

Работает служба спасения на воде. Спасательный корабль «RNLB Jesse Lumb» базировался на водно-спасательной станции Бембриджа с 1939 по 1970 год и за этот период спас более двухсот жизней в том числе и в военное время.

Культура 

В Бембридже находится единственная сохранившаяся на острове Уайт ветряная мельница около 1700 года постройки.

Среди местного населения бытует легенда о том что Бембридж является самой большой деревней Англии.

Известные жители 
 Беар Гриллс — путешественник, ведущий телепрограммы «Выжить любой ценой».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт приходского совета

Остров Уайт
Населённые пункты Англии